Palimanan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Palimanan (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Palimanan, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar